Butyrolakton je označení dvou chemických sloučenin:
 beta-butylrolakton
 gama-butyrolakton